Jean Cau peut désigner :
 Jean Cau (1875-1921), rameur français, médaillé d'or aux Jeux olympiques de 1900 ;
 Jean Cau (1925-1993), écrivain, journaliste et polémiste français, lauréat du prix Goncourt en 1961.

Voir aussi